Kippach ist ein geographischer Name:

Ort:
 Kippach (Wald), Weiler der Gemeinde Wald im Landkreis Ostallgäu, Bayern

Gewässer:
 Kippach (Lobach), linker Zufluss der Lobach bei Ronried, Stadt Marktoberdorf, Landkreis Oberallgäu, Bayern
 Kippach (Nassach) oder Kühbach, rechter Zufluss der Nassach vor Rügheim, Stadt Hofheim, Landkreis Haßberge, Bayern

Siehe auch:
 Kiebach